Montenegros håndboldlandshold for mænd repræsenterer Montenegro i internationale håndboldkonkurrencer. Cheftræneren er Zoran Kastratović.

Resultater

Europamesterskabet

Verdensmesterskabet

Nuværende trup 
Truppen til EM i håndbold 2020.

Cheftræner:  Zoran Roganović

Kendte spillere 

  Petar Kapisoda
  Draško Mrvaljević
  Zoran Roganović
  Goran Đukanović
  Alen Muratović

  Novica Rudović
  Goran Stojanović
  Vladimir Osmajić
  Ratko Đurković
  Fahrudin Melić

  Blažo Lisičić
  Marko Dobrković
  Žarko Pejović
  Mladen Rakčević
  Igor Marković

Se også 
 Montenegros håndboldlandshold for damer

Referencer

Eksterne links 
 Handball Federation of Montenegro 
 balkan-handball

Herrehåndboldlandshold
Håndboldlandshold (herrer)